Rock Hill es el nombre de varias localidades en Estados Unidos:

 Rock Hill (Carolina del Sur)
 Rock Hill (Misuri)
 Rock Hill (Nueva York)